Lazio steht für:

 die italienische Bezeichnung der Region Latium
 (20513) Lazio, ein Asteroid des Hauptgürtels 
 Lazio Rom, ein italienischer Fußballverein 
 Rick Lazio, ein US-amerikanischer Politiker
 Lazio, ein RoPax-Schiff, siehe Levante (Schiff, 1994)
 das Radrennen Roma Maxima (bis 2008: Giro del Lazio)